Der Kulturgroschen ist bzw. war

eine Auszeichnung des Deutschen Kulturrates
eine Kulturabgabe, z. B. auf Schallplatten, von 10 Pfennig (Groschen) in der DDR